Gucci ist
 eine italienische Marke für Luxusartikel, siehe Gucci

Gucci ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Gucci (1905–1990), italienischer Unternehmer und Modedesigner, Sohn von Guccio Gucci
 Guccio Gucci (1881–1953), italienischer Sattler, Gründer von Gucci
 Mateo Gucci, Architekt, Bildhauer und Steinmetz der Renaissance
 Maurizio Gucci (1948–1995), italienischer Unternehmer, Sohn von Rudolfo Gucci
 Paolo Gucci (1931–1995), italienischer Geschäftsmann und Modedesigner, Sohn von Aldo Gucci
 Rodolfo Gucci (auch Maurizio D'Ancora; 1912–1983), italienischer Schauspieler und Unternehmer, Sohn von Guccio Gucci
 Santi Gucci (1530–1600), italienischer Architekt

Gucci als Künstlername:
 Gucci Mane (bürgerlich Radric Davis; * 1980), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch:
 Guci
 Daniela Gutschi (* 1967), österreichische Politikerin